Gąsiorowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Gąsiorowo, village du powiat de Legionowo
 Gąsiorowo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Gąsiorowo, village du powiat de Pułtusk

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Gąsiorowo, village du powiat de Działdowo 
 Gąsiorowo, village du powiat d'Olecko
 Gąsiorowo, village du powiat d'Olsztyn

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gąsiorowo, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Gąsiorowo, village